Por "El Globo" puede entenderse:
 El teatro de Londres.          
 El periódico de Venezuela.
 El periódico español de los siglos XIX y XX.
 Una revista mensual española de cómic publicada entre 1973 y 1974.
 La revista semanal española de los años 80.
 La cadena mexicana de pastelerías.